Плавна може бити:

 Плавна (Бач), насељено место у општини Бач
 Плавна (Неготин), насељено место у општини Неготин